Мова програмування C
 Міжнародна система одиниць SI
 Сі (нота)
 Сі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сі — китайське прізвище
 Сі — форма японської поезії середини XIX ст класичною китайською мовою
 Сі — річка на північній території Франції
 СІ — соціальні інвестиції

Примітки